Николай II може да се отнася за:

 Николай II (папа) (?-1061), римски папа
 Николай II (охридски архиепископ) (15 век), православен духовник
 Николай II (Русия) (1868-1918), император на Русия

Вижте също 
 Николай